William Stewart kan syfta på bland andra:

 William Stewart, 1:e viscount Mountjoy (1653–1692), irländsk peer
 William Stewart, 2:e viscount Mountjoy (1675–1728), irländsk peer
 William Stewart, 1:e earl av Blessington (1709–1769), irländsk peer
 William Stewart (1883–1950), brittisk cyklist
 William Stewart (född 1935), skotsk mikrobiolog
 William M. Stewart (1827–1909), amerikansk politiker
 William W. Stewart (1776–1851), brittisk sjöofficer och upptäcktsresande